Rienhardt ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Rienhardt (1877–1953), deutscher Stadtschultheiß und Landrat
 Rolf Rienhardt (1903–1975), deutscher Jurist